Zu den asymmetrischen Synthesen gehören
 die Stereoselektive Synthese,
 die Enantioselektive Synthese.